Solo Star — дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Соланж Ноулз, выпущенный 26 декабря 2002 года в Японии и 21 января 2003 года в США на лейблах Columbia, .

Релиз 
Релиз пластинки состоялся в декабре 2002 года в Японии, а спустя месяц — в США. Альбом дебютировал под номером 49 в американском чарте Billboard 200 и продержался в хит-параде пять недель. Согласно Nielsen Soundscan, продажи диска в США составили  копий.

Отзывы критиков 
Обозреватель сайта AllMusic поставил пластинке три балла из пяти возможных. Рецензент высоко оценил работу продюсеров и стиль альбома в целом. Однако, по мнению критика, сама певица затерялась на фоне аранжировок и не смогла проявить себя должным образом.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы Соланж Ноулз
Альбомы на английском языке
Альбомы Columbia Records